La Firme (), roman de John Grisham publié en 1991 ;
 La Firme (), film de Sydney Pollack tiré de ce roman, sorti en 1993.

Voir aussi